Sloupský potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Sloupský potok (Smědá), Zufluss der Smědá
 Sloupský potok, ein Hauptquellbach der Punkva